Мигдатша Аблайханов ( – , ) – казахский государственный и военный деятель, султан. Член Правительство Алаш-Орды.

Биография 

Родился  году в семье и Ишмухаммеда Аблайханов, внука Суюка Абылайханова. Окончил Сибирский кадетский корпус (1898 г.), Павловское военное училище  по 3 разряду. Подпоручик 242-й Белебеевский резервный батальон (1900 г.), поручиком (1905 г.), командир нестроевой роты, штабс-капитан. Штабс-капитан 28-го Сибирского стрелкового запасного полка (1916 г.).

Участвовал в походах и сражениях в войне с Японией в составе 5-го Сибирского Армейского корпуса с октября 1904 г. по октябрь 1905. За боевые отличия награжден орденами Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом и Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом (1905), Святого Станислава II-й степени (15.08.1916).

В 1916 году исполнял обязанности коменданта лагеря для военнопленных в Омске. В декабре 1917 года избран в состав Акмолинского Областного совета Алаш-Орды, участвовал в формировании алашских военных отрядов в Акмолинской области, в том числе в г. Акмолинск.  года в Омске скончался после продолжительной болезни.

Источники 

 Казахские офицеры в русско-японской и первой мировой войнах https://e-history.kz/ru/amp/news/show/32627/